Bossak

 Jerzy Bossak (1910-1989), réalisateur polonais
 Jozef Bossak-Hauké (1834-1871), général polonais
 Krzysztof Bosak (né en 1982), homme politique polonais

Voir aussi 
 Bogusław Bosak
 Marcin Bosak